Guerriero  – combattente o esperto della guerra

Musica 
 Guerriero/Con lei – singolo de Gli Opera del 1981
 Guerriero – singolo di Marco Mengoni del 2014

Persone 
 Elio Guerriero – teologo italiano
 Ludovic Guerriero – calciatore francese centrocampista 
 Carmine Guerriero – economista e giurista italiano

Altro 
 Guerriero – termine utilizzato in araldica
 Guerriero – classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Guerriero – uno dei nomi di battaglia di Guy Gardner, personaggio dei fumetti DC Comics

Altri progetti

Pagine correlate 
Guerrieri